Joe Aquilina – calciatore maltese nato nel 1943
Joe Aquilina – calciatore maltese nato nel 1957